Reriutaba kan syfta på:

Brasilien 

 Reriutaba (kommun), Ceará, 
 Reriutaba (ort), Ceará,